Mariusz Maślanka (ur. 1964) – polski panczenista
 Mariusz Maślanka (ur. 1975) – polski pisarz